Hajworon (ukrainisch Гайворон – „Rabe“) ist der Name:

 einer Stadt in der Oblast Kirowohrad, siehe Hajworon

 eines Dorfes in der Oblast Tschernihiw, Rajon Bachmatsch, siehe Hajworon (Bachmatsch)
 eines Dorfes in der Oblast Kiew, Rajon Wolodarka, siehe Hajworon (Wolodarka)